Genètica:
Haplogrup J del cromosoma Y humà, basat en un haplotip del cromosoma Y.
Haplogrup mitocondrial humà J, basat en un haplotip de l'ADN mitocondrial.